Чемпион WWE среди женщин:

 Чемпион WWE среди женщин — Упразднённый женский чемпионский титул в профессиональном реслинге продвигавшийся CWC, WWWF, WWF, WWE в период с 1956 по 2010 годы.
 Чемпион WWE среди женщин ныне (Чемпион WWE Raw среди женщин) — Женский чемпионский титул в профессиональном реслинге продвигаемый WWE с 2016 года.